Aletta Ocean (14 de dezembro de 1987), é o nome artístico de uma modelo erótica e atriz pornográfica húngara.

Carreira 
Estreou em 2007, com o nome artístico Doris, em seguida como Aletta Alien, mas graças aos seus olhos azuis, cor de oceano, ficou conhecida como Aletta Ocean. Seu verdadeiro nome é Dóra Varga.

Em janeiro de 2010 submeteu-se a uma cirurgia plástica onde novamente aumentou os tamanho dos seios através de próteses de silicone maiores e também passou por cirurgia plástica para aumentar os lábios.

Premiações 
Prêmios
 2010: AVN Award – Performance Feminina Estrangeira do Ano
 2010: AVN Award – Melhor Cena de Sexo em Produção Estrangeira pelo filme (Dollz House)

Indicações
 2011: AVN Award – Melhor Cena de Dupla Penetração pelo filme (You, Me & Her)
 2012: XBIZ Award – Performance Feminina Estrangeira do Ano
 2013: XBIZ Award – Performance Feminina Estrangeira do Ano

Ligações externas 
 Twitter Perfil oficial no Twitter de Aleta Ocean
 Unofficial Aletta Ocean fansite (inglês) Site Não-oficial de fãs da Aletta Ocean
 Unofficial Aletta Ocean fansite (inglês) Outro Site Não-oficial de fãs da Aletta Ocean
 Babepedia Perfil de Aletta Ocean no Babepedia
 EuroPornStar Perfil de Aletta Ocean no EuroPornStar

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste